

Geografia 
 Badrinathpuri – suddivisione dell'India

Persone 
 Abdulkader al-Badri – politico libico, Primo ministro nel 1967
 Anice Badri – calciatore francese naturalizzato tunisino
 Faisal Al Badri –  calciatore libico, di ruolo centrocampista

Pagine correlate 
 Badr (disambigua)